

Ribeirão do Largo est une municipalité de l'État de Bahia
 Ribeirão Cascalheira est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Ribeirão das Neves est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Ribeirão Vermelho est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Ribeirão Claro est une municipalité de l'État du Paraná
 Ribeirão do Pinhal est une municipalité de l'État du Paraná
 Ribeirão est une municipalité de l'État de Pernambouc
 Ribeirão Bonito est une municipalité de l'État de São Paulo
 Ribeirão Branco est une municipalité de l'État de São Paulo
 Ribeirão Corrente est une municipalité de l'État de São Paulo
 Ribeirão do Sul est une municipalité de l'État de São Paulo
 Ribeirão dos Índios est une municipalité de l'État de São Paulo
 Ribeirão Grande est une municipalité de l'État de São Paulo
 Ribeirão Pires est une municipalité de l'État de São Paulo
 Ribeirão Preto est une municipalité de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme